Santi:
 San Mariano – diacono di Roma, martirizzato insieme a San Diodoro (17 gennaio o 1º dicembre).
 San Mariano martire (Lucania, III secolo Grumentum, 303), diacono della Chiesa Acheruntina, venerato ad Acerenza e Ripacandida festeggiato il 30 aprile.
 San Mariano – martire in Numidia con Giacomo, ricordato il 6 maggio.
 Beato Mariano de Jesùs Euse Hoyos (1845-1926) – prete colombiano, festeggiato il 14 luglio.
 San Mariano di Evaux – eremita, vissuto nel VI secolo, festeggiato il 19 agosto.
 San Mariano –  martire di Nicomedia, ricordato il 17 ottobre.

 Toponimi:
 San Mariano – comune delle Filippine nella Provincia di Isabela
 San Mariano – frazione del comune italiano di Corciano (PG)